Le mode avion est un paramètre des smartphones.

Le mode avion peut également faire référence à :

  (film de 2019), avec Logan Paul dans le rôle principal.
 Mode avion (film de 2020), un film brésilien.
 Airplane Mode, une chanson de Flobots tirée de Survival Story.
  (Mode avion), un film de comédie italien de 2019.

Voir aussi 

 , qui décrivent la stabilité dynamique d'un aéronef